Sezon 1996/1997 Pucharu Świata w biegach narciarskich rozpoczął się 23 listopada 1996 w szwedzkim mieście Kiruna. Ostatnie zawody z tego cyklu rozegrano 16 marca 1997 w norweskim Oslo.

Puchar Świata rozegrany został w 7 krajach i 10 miastach. Najwięcej zawodów zorganizowali Szwedzi, którzy 5 razy gościli najlepszych biegaczy narciarskich świata.

Obrońcą Pucharu Świata wśród mężczyzn był Norweg Bjørn Dæhlie, a wśród kobiet Włoszka Manuela Di Centa.

W tym sezonie w pucharze świata triumfowała Jelena Välbe wśród kobiet oraz ponownie Bjørn Dæhlie wśród mężczyzn.

Kalendarz i wyniki

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacje

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki Polaków

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 
 Kalendarz na stronie skisport365.com 

Sport w Kirunie
Puchar Świata w biegach narciarskich
1996 w sportach zimowych
1997 w sportach zimowych